Arribes (geografia)
 Parc Natural d'Arribes del Duero
 La Ribera (Las Arribes)
 Mancomunitat Arribes del Duero
 Arribes (vi)
 Formatge Arribes de Salamanca
 Vía verde de las Arribes